Алибай — название населённых пунктов в России:

 Алибай — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Алибай — прежнее название исчезнувшего села Воронова в Сакском районе Крыма.
 Алибай — прежнее название исчезнувшего села Землянки в Ленинском районе Крыма.